Der Onkel aus Amerika – film del 1915 diretto da Hans Hyan
Man braucht kein Geld (o Der Onkel aus Amerika) – film del 1932 diretto da Carl Boese
Der Onkel aus Amerika – film del 1953 diretto da Carl Boese